PunBB — бесплатный веб-форум на PHP. Выпущен под лицензией GNU General Public License. Работает на операционных системах, поддерживающих язык PHP. Для хранения данных PunBB может использовать MySQL, PostgreSQL или SQLite.

История 
PunBB появился как часть новой волны форумного ПО, начавшейся в 2000-х годах, направленной на упрощение, избавление от излишней функциональности и строгое соответствие веб-стандартам, что, в частности, подразумевало переход от табличной вёрстки, принятой в phpBB, к легковесной и гибкой CSS-разметке. Первая версия PunBB была выпущена Рикардом Андерсоном (Rickard Andersson) в августе 2003 года под лицензией GNU GPL. Версия 1.2 была выпущена в январе 2005 года, тогда же была начата работа над версией 1.3. В 2007 году все права на PunBB были выкуплены компанией . Работа над версией 1.3 была продолжена и в начале 2008 года была выпущена бета-версия. В апреле того же года Рикард Андерсон покинул проект по личным причинам и начал свой собственный форк системы — FluxBB.

Основным нововведением версии 1.3 стал механизм плагинов, позволяющий расширять функциональность движка, не трогая его код. Однако это нарушило совместимость с рядом наработанных патчей для PunBB, и разработчики FluxBB в версии 1.4 отказались от этого механизма, в PunBB он был сохранён. Версия 1.4 PunBB была выпущена 7 ноября 2011 года, в ней была добавлена поддержка доменных имён, содержащих символы, не принадлежащие латинице, добавлена поддержка MySQL InnoDB и SQLite3 и внесён ряд других улучшений.

В 2015 году 14 октября PunBB был обновлен до 1.4.4 версии. Была справлена проверка поля LinkedIn в профиле, удалены устаревшие вызовы функций, исправлена проверка незакрытых тегов в синтаксисе BBCode, а также другие незначительные исправления ошибок. В том же 2015 в начале года начал активно развиваться проект PanBB.Ru, разработчики которого удовлетворяли просьбы пользователей по написанию бесплатных расширений. После выхода PunBB 1.4.4, проект переехал на PunBB.INFO где и сейчас продолжает разработку и поддержку адаптированных для 1.4.4 версии расширений.

Оценка 
PunBB разрабатывался как лёгкий и компактный инструмент, с простым пользовательским интерфейсом по сравнению с другими форумами того времени. При этом функциональных возможностей у него было меньше, чем у аналогичного программного обеспечения. В частности в PunBB отсутствовали такие механизмы, как групповое подтверждение новых регистраций модератором, или автоматические спам-фильтры.

Характеристики
 Соответствие стандартам XHTML и CSS
 Поддержка MySQL, PostgreSQL и SQLite
 Лёгкая переводимость на любой язык
 Инсталляция плагинов в один клик (v1.3)
 Полная поддержка UTF-8 (v1.3)
 Распространяется согласно GNU General Public License

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 PunBB.INFO - Установка, расширения, темы, стили
 Punbb по-русски
 Руководство для начинающих

Веб-форумы
Свободные системы управления сайтами